Бандата може да се отнася за:
 Бандата, френски филм от 1977 година;
 Бандата, американски филм от 2000 година;
 Бандата, американски филм от 2008 година.

Вижте също 
 Банда